Hohes Meer steht für:
 ein denkmalgeschütztes Gebäude in Donauwörth, siehe Gasthof zum Hohen Meer
 ein denkmalgeschütztes Gebäude in Augsburg, siehe Hohes Meer (Augsburg)

Siehe auch:
 Hohe See (Begriffsklärung)